Het WTA-tennistoernooi van Monterrey (officieel Monterrey Open Afirme) van 2016 vond plaats van 29 februari tot en met 6 maart 2016 in de Mexicaanse stad Monterrey. Het was de achtste editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Timea Bacsinszky was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Sara Errani kwam niet verder dan de tweede ronde. Daarin werd zij uitge­schakeld door Anett Kontaveit.

De ongeplaatste Heather Watson uit Groot-Brittannië won het toernooi. Zij versloeg in de finale de eveneens ongeplaatste Belgische Kirsten Flipkens in drie sets. Watson wist voor het eerst in haar carrière het toernooi van Monterrey op haar naam te schrijven. Het was haar derde WTA-titel, de eerste van 2016.

De Belgische Alison Van Uytvanck was het zesde reekshoofd – zij bereikte de tweede ronde, waarin zij werd uitgeschakeld door landgenote Kirsten Flipkens. Een derde Belgische, Yanina Wickmayer, had eveneens de tweede ronde tot eindstation – zij verloor daar van Johanna Larsson.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Gabriela Dabrowski en Alicja Rosolska had de eerste zich niet voor deze editie van het toernooi ingeschreven. Rosolska speelde samen met Anastasia Rodionova – dit team was het tweede reekshoofd, maar werd al meteen in de eerste ronde uitgeschakeld.

Het als eerste geplaatste Spaanse duo Anabel Medina Garrigues / Arantxa Parra Santonja won het toernooi. Zij versloegen in de finale het ongeplaatste koppel Petra Martić en Maria Sanchez in de match-tiebreak. Het was hun derde gezamenlijke titel. Medina Garrigues had daarnaast al 24 eerdere dubbelspeltitels met andere partners; Parra Santonja zeven.

De Nederlandse Kiki Bertens was, samen met Johanna Larsson (Zweden), het derde reeks­hoofd. Zij bereikten de tweede ronde, waarin Verónica Cepede Royg en Danka Kovinić te sterk voor hen waren.

De Belgische An-Sophie Mestach, met Demi Schuurs uit Nederland aan haar zijde, verloor meteen de openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Monterrey 2016
Monterrey